Apps ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Apps (* 1978), kanadische Fußballspielerin
 Gillian Apps (* 1983), kanadische Eishockeyspielerin

Apps bezieht sich zudem auf den häufig verwendeten Plural von:
 App, Anwendungssoftware allgemein
 Mobile App, Anwendungssoftware für Mobilgeräte

Siehe auch:
 App